Nykyta Izmaylov ()  un investitor ucrainean, bancher, fondator al fintech N1, fond, care include neobank, sportbank, sistemul de plată Asquad etc.

Biografie 
Nykyta Izmaylov s-a născut în 1987 în orașul Mykolaiv. În 2009 a absolvit Academia bancară ucraineană a  și a obținut diplomă de master în «Contabilitate și Audit».

Carieră 
2009 – 2012 a lucrat în calitate de auditor senior la compania KPMG.

2012 – 2016 – director financiar al grupului PMBL (Parimatch).

Din 2016 este acționar al PMBL (Parimatch). Din același an este proprietarul companiei Eat Easy, producătoare de băuturi și snack-uri.

Din 2017 este acționar al JKR Investment Group, investitor în cibersport, producerea contentului și analiza datelor.

În 2018 Nykyta Izmaylov a fondat și a devenit CEO al fondului de investiții fintech N1, al cărui portofoliu include neobank-ul, sportbank-ul, sistemul de plată Asquad și startup-ul fintech Transenix.

Activitate socială 
În aprilie 2022 compania subsidiară a lui Izmaylov, sportbank, a lansat o nouă secțiune în aplicație – «Caritate», conținând mai multe fonduri ucrainene, care ajută armata ucraineană și persoanele strămutate forțat în interiorul Ucrainei.

Nykyta sponsorizează fondul de caritate U-Hero în sprijinul Ucrainei, care a ajutat la dezvoltarea în Ucraina a unei rețele de poligoane de tragere cu laser în format de platforme inovatoare multimedia pentru antrenarea soldaților din Forțele armate ale Ucrainei.

Note 

Investitori ucraineni
Ucraineni în viață
Nașteri în 1987